МакГрегор Килпатрик Трофи () — награда, ежегодно вручаемая команде Американской хоккейной лиги, которая заканчивает регулярный сезон с наибольшим количеством очков или наилучшим процентом набранных очков. Трофей назван в честь бывшего члена правления АХЛ МакГрегора Килпатрика.

Награда была впервые вручена в следующем после смерти Килпатрика сезоне 1997/98.

Обладатели 
 Команда выигравшая в этом сезоне Кубок Колдера   Команда-финалист Кубка Колдера в этом сезоне

До введения трофея
Ниже приведён список команд, набиравших наибольшее количество очков в регулярном сезоне АХЛ до введения МакГрегор Килпатрик Трофи. С сезона 1952/53 по 1960/61 и в сезоне 1976/77, когда в лиге был только один дивизион, команда, которая занимала первое место в чемпионате получала Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи.

 Команда выигравшая в этом сезоне Кубок Колдера   Команда-финалист Кубка Колдера в этом сезоне

b. Финалисты Дивизиона были определены по круговой системе, в которой также участвовали «Баффало Бизонс» и «Спрингфилд Кингз».

См. также
 Кубок Колдера — победитель серии плей-офф
 Ричард Ф. Каннинг Трофи — победитель серии плей-офф Восточной Конференции
 Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи — победитель серии плей-офф Западной Конференции
 Фрэнк Мэтерс Трофи — победитель регулярного сезона Восточной Конференции
 Норман Ар (Бад) Пойл Трофи — победитель регулярного сезона Западной Конференции
 Эмиль Фрэнсис Трофи — победитель регулярного сезона Атлантического Дивизиона
 Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
 Сэм Поллок Трофи — победитель регулярного сезона Северного Дивизиона
 Джон Ди Чик Трофи — победитель регулярного сезона Западного Дивизиона

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database